LTCB steht für:
 Long-Term Credit Bank of Japan, japanische Bank
 Flughafen Ordu-Giresun (ICAO-Code), türkischer Flughafen

Abkürzung